Screwball désigne au baseball un type de lancer de balle à effet appelé balle tire-bouchon ;
 Screwball est un groupe de rap américain ;
 Screwball comedy est un sous-genre de la comédie hollywoodienne ;
 Screwballs est un film américain sorti en 1983.
 Screw Ball groupe Rock Français (73)